Waynesboro ist der Name folgender Orte:

 Waynesboro (Georgia), 
 Waynesboro (Mississippi), 
 Waynesboro (Pennsylvania), 
 Waynesboro (Tennessee), 
 Waynesboro (Virginia),